Eileen Bennett e Phoebe Holcroft Watson hanno battuto in finale  Suzanne Deve e Sylvie Jung 6-0, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1999